53-й чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров (, ) проходил с 29 февраля по 8 марта 2020 года в немецком Обервизентале. Первенство мира проводилось в Германии в шестой раз, а в Обервизентале подобные соревнования состоялись впервые.

В отличие от предыдущего турнира на данном первенстве мира разыгрывались 24 комплекта наград. На этом чемпионате впервые состоялись соревнования в смешанной эстафете U-23 и в смешанных командных соревнованиях в лыжном двоеборье. Были отменены соревнования в скандинавском двоеборье с гонкой на 5км у мужчин.

Победу в медальном зачёте одержала команда Норвегии, выигравшая 9 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды.

Медальный зачёт

Медалисты

Лыжные гонки

Юниоры (до 20 лет)

Юниорки (до 20 лет)

Мужчины (до 23 лет)

Женщины (до 23 лет)

Смешанная эстафета (до 23 лет)

Лыжное двоеборье

Юниоры

Юниорки

Микст

Прыжки с трамплина

Юниоры

Юниорки

Микст

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2020
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Чемпионаты мира в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Обервизентале